Rue des Aveugles peut désigner :
 la rue des Aveugles à Liège
 la rue des Aveugles à Strasbourg

l'ancien nom de la rue Saint-Sulpice à Paris.